Lubuk Pandan (2 X 11 Enam Lingkung), een plaats in Indonesië
Lubuk Pandan (Muara Lakitan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing